Чо-ко-ну () — китайский многозарядный арбалет. В этом арбалете действия по натяжению тетивы, укладке стрелы и спуску тетивы производятся одним движением руки. Благодаря устанавливаемым на оружие магазинам со стрелами, многозарядный арбалет позволяет значительно увеличить темп стрельбы (примерно 40стрел в минуту) по сравнению с обычным арбалетом.

История 
Внедрение чо-ко-ну приписывают китайскому полководцу Чжугэ Ляну (181—234), хотя само оружие находили при раскопках гробниц в провинции Хубэй, датируемых ещё IV в. до н. э. Во времена Чжугэ Ляна конструкция чо-ко-ну была значительно усовершенствована, после чего этот арбалет мог стрелять двумя-тремя стрелами одновременно.

Последнее массовое применение чо-ко-ну было зафиксировано во время военных действий японо-китайской войны (1894—1895).

В современной культуре

В кино 
 В фильме режиссёра Джона Ву «Битва у Красной скалы» (кит. 赤壁) есть сцены, в которых Чжугэ Лян обучает солдат пользоваться чо-ко-ну и называет это оружие своим изобретением.

В компьютерных играх 
 В игре Diablo II: Lord of Destruction многозарядному арбалету дано название Чу-Ко-Ну.
 В игре Enclave также присутствует чо-ко-ну под названием Repeating crossbow.
 В играх серий Age of Empires у китайской нации есть уникальный юнит (игровая единица — персонаж — в компьютерных стратегических играх) — арбалетчик Чу-ко-ну.
 В игре Пути Истории арбалетчики, вооружённые чо-ко-ну, — уникальный юнит азиатской расы.
 В игре Dark Souls и Dark Souls II есть уникальный скорострельный арбалет — Авелин, с магазином на три стрелы.
 В серии игр Dragon age есть персонаж Варрик, использующий многозарядный арбалет «Бьянку».
 В игре Warframe есть многозарядные арбалеты Чжугэ, Аттика и Нагантака.
 В играх Sid Meier's Civilization IV и Sid Meier's Civilization V чо-ко-ну являются уникальным юнитом Китая.
В игре Warhammer: Vermintide 2 есть аналогичные арбалеты, которыми могут пользоваться эльфийская лучница Кериллиан и охотник на ведьм Виктор Зальтспайр.
В игре Totally Accurate Battle Simulator есть вид войск, который вооружён данным оружием.
В игре Conqueror's Blade есть несколько видов отрядов, вооружённых именно этими арбалетами.
В игре Crusader Kings 2 можно получить арбалет Чжугэ ну взаимодействуя с китайским императором
В игре Blood of steel одним из генералов является Чжугэ Лян. Он использует 2 таких арбалета.

В изобразительном искусстве 
 В манге Berserk и в её экранизации главный герой, Гатс, использует наручный арбалет похожей конструкции.
В китайской новелле Тан-Цзя Саньшао «Боевой континент» и её аниме-адаптации, арбалет Чжугэ является скрытым оружием, которым пользуется клан Тан.

В развлекательной стрельбе и спорте 
 Современный аналог арбалета чо-ко-ну Ek Cobra System RX ADDER выпускается тайваньской фирмой "Ek Archery/PoeLang" и активно применяется в спортивной стрельбе, особенно в США и Азии.

См. также 
 Панджаган — иранский аналог

Ссылки 
 CHU-KO-NU — The Chinese Repeating Crossbow 

Метательное оружие по алфавиту
Арбалет
Оружие Китая